Kampspitze heißen:
 Kampspitze (Schladminger Tauern), 2390 m, zwischen Preuneggtal und Obertal, südlich Schladming
 Kampspitze (Dachsteinmassiv), 2086 m, Vorberg des Sinabell beim Dachstein, nördlich Schladming